Hostovice jsou vesnice, od 20. října 2006 část statutárního města Pardubice. Jejich území tvoří městský obvod Pardubice VIII. Leží v katastrálním území Hostovice u Pardubic.

Historie 
První písemná zmínka o Hostovicích pochází z roku 1244.

Obyvatelstvo

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Vesnice v okrese Pardubice
Sídla ve Východolabské tabuli
Městské obvody Pardubic
Sídla na Chrudimce